A The Upsetter egy 1969-es album a  The Upsetters zenekartól.

Számok

A oldal
Tidal Wave
Heat Proof
To Love Somebody – Busty Brown
Night Doctor
Soulful I
Big Noise

B oldal
Man From M.I.5
Dread Luck
Kiddy – The Muskyteers (aka The Silvertones)
Wolf Man
Crying About You
Thunderball

Források 
 The Upsetter (album) - Discogs.com
 The Upsetter (album) - Allmusic.com
 The Upsetter (album) - Upsetter.net 

Upsetter, The
Upsetter, The